

События 
 Ок. 800 до н. э. — финикийская, позже карфагенская колонизация мальтийских островов
 Ок. 800 до н. э. — начало упадка финикийской цивилизации.
 800 год до н. э. стал самой высокой точкой в развитии доклассической цивилизации Ольмеков, которые проживали на территории современного штата Табаско, в частности в культовом центре Ла-Вента.
 Примерная дата окончания Греческих Тёмных веков
 Ок. 800 до н. э. на мысе Иреон (Мелангави), в 77 километрах к западу от Афин, возводится святилище Геры Герейон (Перахора) в укреплённом полисе Герее.
 Конец правления царя Спарты Полидекта (правил с 830 г. до н. э.)
 Начинается золотой век Урарту
 В индийском медицинском трактате «Сушрута Самхита, Уттар Тантра» (800 год до н. э.) Махарши Сушрутом, древнеиндийским хирургом, впервые описана процедура лечения катаракты.
 Ок. 800 до н. э. — примерная дата заселения Самоа.

Родились

Скончались 
Сюн Синь, монарх государства Чу в Западной Чжоу династии древнего Китая

См. также

Примечания